Anna Vasilievna av Moskva (), född 1393 i Moskvariket, död augusti 1417 i Konstantinopel i Bysantinska riket, var kejsarinna av Bysans genom giftermålet med kejsare Johannes VIII Palaiologos.

Biografi
Hon var dotter till storfurst Vasilij I och storfurstinna Sofia av Litauen.

Annas äktenskap med John Palaiologos, som då var arvtagare till den bysantinska tronen, ingicks med deltagande av metropoliten Photius, utnämnd från Konstantinopel till Kiev-katedralen 1408. År 1414 anlände Anna till Konstantinopel, åtföljd av Hieromonk Zosima. Hon blev kejsarinna när maken besteg tronen 1416. 

Hon dog, enligt instruktioner från Duka (Historia Byzantina av Michælis Ducæ Nepotis), av pesten några år efter bröllopet. Äktenskapet var barnlöst. 
Hennes man var ofta borta under deras korta äktenskap, och vid hennes död var han också på ett uppdrag till Peloponnesos. Enligt historikern Duka chockade Annas död hela Konstantinopel, eftersom medborgarna älskade den unga ryska prinsessan.

Anna begravdes i Lipsa-klostret i Istanbul.

Anfäder

Referenser

Vidareläsning 

 

Kvinnor
Bysantinska kejsarinnor
Födda 1393
Avlidna 1417
Personer i Bysantinska riket under 1400-talet